CFI steht als Abkürzung für:

 Căile Ferate Industri, ehemalige rumänische Bahngesellschaft
 Common Flash memory Interface, eine Schnittstelle für Flashspeicher-Bausteine.
 den Flughafen Camfield, Northern Territory, Australien, nach dem IATA-Flughafencode
 den Canonical Format Indicator in einem VLAN 
 Christliche Fachkräfte International e. V., Stuttgart
 Central Fuel Injection (von Ford entwickelte Zentraleinspritzung für Benzin)
 Ceramic forum international cfi. Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft, von der Deutschen Keramischen Gesellschaft seit 1980 herausgegebene Fachzeitschrift
 Customer furnished items, kundenspezifische Bauteile
 Children's fund International, ein Bestandteil des Namens der Kinderhilfsorganisation CFI Internationale Kinderhilfe
 dem Klassifizierungscode für Wertpapiere (CFI-Code) gemäß ISO 10962, siehe Classification of Financial Instruments
 Kurzform der Firma CFI Fairpay
 Control-flow integrity bzw. Control-flow integrity protection: Schutz vor Ausführen von Code in einem nicht gewünschten Kontext
 Comparative Fit Index, ein Maß für die Modellpassung im Rahmen von Strukturgleichungsmodellen
 Continuous Flow Intersection, die Bauart einer Straßenkreuzung mit kontinuierlichem Verkehrsfluss

CFI